K3 – jedna z witamin K
 K3 – alternatywna nazwa góry Broad Peak
 K3 – serial animowany
 K3 – liga piłkarska w Korei Pd.
 K3 – południowokoreański ręczny karabin maszynowy
 K-3 – armeński karabin szturmowy
 k3 – jedna z k-przestrzeni
 K3 – belgijski zespół muzyczny